Dram har flere betydninger:

Armensk dram – en møntenhed
dram (rummål) – afledt herfra også en lille mængde spiritus
dram (vægtmål)
Dynamisk ram – DRAM; en type ram
 Drama